Smartfilter oder Smart Filter bezeichnet

Smartfilter (Filterprogramm), ein Programm zur Filterung von Internetzugriffen
Smart Filter (Adobe Photoshop), einen Filter für die Bildbearbeitung in der Grafiksoftware Adobe Photoshop